Ариэль Беар и Гонсало Эскобар стали чемпионами, обыграв в финале Николу Мектича и Мате Павича 6-2, 3-6, [10-7].

Посев

Турнирная сетка

Используемые сокращения 

Чемпионаты Сербии